Mirko Tedeschi peut-être :

 Mirko Tedeschi (1987-), un coureur cycliste italien
 Mirko Tedeschi (1989-), un coureur cycliste italien